Baby Monster (coreano: 베이비몬스터; estilizado em letras maiúsculas), também conhecido como Baemon, (coreano: 베몬) é um grupo feminino sul-coreano formado pela YG Entertainment. Composto por sete membros: Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Haram, Rora e Chiquita, elas estão programados para estrear em 2023.

História

2018–2022: Pré-estreia e formação 
Com o lançamento dos girl groups representativos da YG Entertainment, 2NE1 (2009) e Blackpink (2016), a notícia de seu próximo girl group circulou já em 2018. A agência recebeu candidatos de vários países e foram aceitos em seu programa de treinamento com muita cautela, onde alguns ingressaram já aos 10 anos, enquanto outros muito mais tarde, treinando em média de quatro a cinco anos. No número de recrutas, cada futuro membro ficou em primeiro lugar contra 1.000 pessoas no meio de sua respectiva audição. Em janeiro de 2020, "Baby Monster" - um dos muitos nomes de grupos inicialmente considerados para Blackpink – e "Baemon", foi registrado pela gravadora e foi usado provisoriamente pelos meios de comunicação, até a eventual divulgação de seus usos oficiais. 

Antes de sua estreia, alguns de seus membros fixos haviam passado por trabalhos anteriores na indústria do entretenimento; Incluindo Ruka, que já tinha debutado como uma ídolo japonesa e depois se tornou a com mais tempo de treino entre as membros do grupo. Haram começou como modelo infantil e logo entrou na empresa, em 2017. Rora também começou como modelo infantil e estreou como membro do grupo musical infantil USSO Girl com Hyein do NewJeans naquele mesmo ano. Pharita participou do China Trendy Children's Selection Competition 2019 e ganhou o primeiro lugar no concurso de modelos Inter Model Thailand em 2021, depois competiu no reality de sobrevivência Idol Paradise (2021). As membros tailandeses Pharita e Chiquita foram recrutadas pela YG Entertainment no mesmo ano e se tornaram as últimas membros do grupo. Promovendo seu primeiro álbum de estúdio em um programa de rádio em 2021, o colega de gravadora Kang Seung-yoon revelou que os vocais das membros foram gravados no refrão final do single principal do álbum, "Iyah" (아이야; aiya), no meio de seu treinamento.

2023: estreia agendada 
A YG Entertainment sinalizou a primeira apresentação formal do septeto em 30 de dezembro de 2022, com um pôster e o subtexto "YG Next Movement", seguido de um pequeno vídeo postado no canal da YG Entertainment no YouTube no dia de ano novo - que obteve 15 milhões de visualizações em três dias no YouTube, - com participações de membros do Winner e Blackpink, dupla de irmãos AKMU, dançarino e coreógrafo Leejung Lee, e o fundador da gravadora, Yang Hyun-suk. Sua introdução e o anúncio do retorno de G-Dragon como solista no mesmo dia contribuiu para a valorização das ações da empresa, chegando a 11,74%. Na respectiva ordem, Haram, Ahyeon, Chiquita, Asa, Rora, Pharita e Ruka foram individualmente reveladas ao público por meio de performances ao vivo, a partir de 12 de janeiro. 

No dia 5 de março de 2023, YG Entertainment  postou um vídeo no canal do YouTube do grupo, intitulado "Last Evaluation", falando que talvez nem todas as 7 integrantes devem estrear no grupo, causando um grande alvoroço nos fãs. O primeiro episódio foi lançado no dia 9 de março, no qual as integrantes Ruka, Pharita e Ahyeon participaram, que terão que cantar a música Gone, da Rosé.

Imagem pública 
JoyNews24, uma revista de negócios de entretenimento, realizou uma pesquisa em 2021 com 200 trabalhadores da indústria de empresas de entretenimento e emissoras, produtores de conteúdo de cinema e transmissão e repórteres de entretenimento, onde o grupo provisório ficou em nono lugar no "Artista mais esperado do final de 2021 e 2022", empatado com Ive entre outros. Embora criado com uma imagem "high-teen", diferente dos grupos femininos anteriores da agência, o septeto mantém os elementos carismáticos característicos encontrados na YG Entertainment.

Membros 

 Ruka (루카)
 Pharita (파리타)
 Asa (아사)
 Ahyeon (아현)
 Haram (하람)

 Rora (로라)
 Chiquita (치키타)

Bandas de K-pop
Girl groups da Coreia do Sul
Artistas da YG Entertainment